«Сакраменто Кингз» — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Сакраменто (штат Калифорния, США). «Кингз» выступают в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда была основана в 1945 году братьями Лестером и Джеком Харрисонами в Рочестере (штат Нью-Йорк) и называлась «Рочестер Роялз». Уже в первом сезоне «Роялз» стали чемпионами Национальной баскетбольной лиги (НБЛ), победив в финале «Шебойган Редскинз». В 1948 году клуб перешёл в Баскетбольную ассоциацию Америки (БАА), которая годом позже объединилась с НБЛ и образовала НБА. В 1951 году команда под руководством главного тренера Лестера Харрисона завоевала свой первый чемпионский титул в НБА. В 1957 году, из-за плохой посещаемости игр, Харрисоны перевезли клуб в Цинциннати (штат Огайо). 15 лет спустя клуб приобрела группа бизнесменов из Канзас-Сити и в 1972 году команда переехала на новое место, сменив название на «Канзас-Сити Кингз». С 1972 по 1975 год клуб также проводил домашние матчи в Омахе и назывался «Канзас-Сити-Омаха Кингз». В 1982 году группа бизнесменов из Сакраменто выкупила клуб и перевезла его в столицу штата Калифорния, где он получил своё современное название «Сакраменто Кингз».

С момента присоединения команды к НБА ею руководило 28 главных тренеров. Рик Адельман является лидером клуба по проведённым матчам с командой (624), по победам одержанным в регулярном чемпионате (395), по проведённым матчам в играх плей-офф (69) и по победам одержанным в плей-офф (34). Фил Джонсон и Коттон Фитцсиммонс становились тренерами года НБА в сезонах 1974/75 и 1978/79 соответственно. Харрисон, Бобби Уонзер, Эд Джакер, Боб Коузи, Драфф Янг, Джерри Рейнольдс, Реджи Теус, Кени Нэтт и Майк Мэлоун всю свою тренерскую карьеру провели в «Кингз». Уонзер, Том Маршал, Джек Макмэн, Коузи, Ларри Стейверман, Адельман и Теус до того как стать тренерами играли за клуб.

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2018/19. В список не включены сезоны в Национальной баскетбольной лиге.

Примечания

Ссылки 
 

Тренеры «Сакраменто Кингз»
Сакраменто